Аско́ченский — русская фамилия. Родоначальниками Аскоченских были братья Виктор и Аристарх. Во время поступления в духовное училище их записали по родному селу Отскочному Воронежской губернии, — Отскоченскими. Позже братья изменили фамилию на Аскоченский.

Известные носители
 Аскоченский, Александр Николаевич (1898—1973) — крупный советский учёный гидротехник.
 Аскоченский, Виктор Ипатьевич (1820—1879) — российский поэт, писатель, журналист и историк XIX века.

Примечания